Barnett může být:

příjmení
 Andre Barnett (* 1976) – americký politik a podnikatel
 Courtney Barnett (* 1987) – australská zpěvačka a kytaristka
 Erik Barnett (* 19??) – americký rockový zpěvák a kytarista
 Henry Walter Barnett (1862–1934) – australský fotograf a filmový tvůrce

křestní jméno
 Barnett Newman (1905–1970) – americký malíř a sochař
 Barnett Stross (1899–1967) – britský lékař a politik